Józef Hłasko (1899–1944) – kapitan, uczestnik powstania warszawskiego
 Józef Hłasko (1856–1934) – działacz polityczny